La nazionale di pallavolo maschile della Mongolia è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Mongolia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Mongolia.

Risultati

Campionato mondiale

AVC Challenge Cup